Васи́лий Дени́сов:
 Денисов, Василий Иванович (1862—1921) — российский художник-символист.
 Денисов, Василий Ильич (1863 — не ранее 1917) — предприниматель, политический деятель.
 Денисов, Василий Николаевич (род. 1951) — российский математик, доктор наук, профессор МГУ.
 Денисов, Василий Тимофеевич (1771—1822) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.
 Денисов, Василий Яковлевич (1955—1996) — советский тяжелоатлет.